Waterloo kan syfta på:

 Waterloo (sång) – en sång av ABBA
 Waterloo (musikalbum) – ett album av ABBA
 Waterloo (musikgrupp) – ett svenskt band som imiterar ABBA och endast spelar deras musik
 Waterloo (landeri) – ett före detta landeri i Göteborg
 Slaget vid Waterloo – ett fältslag 1815 i Belgien
 Waterloo (1929) - tysk stumfilm om slaget vid Waterloo från 1929
 Waterloo (1970) - sovjet-italiensk film om slaget vid Waterloo från 1970
 Waterloo (datorspel)

Geografi

Belgien 

 Waterloo, stad och kommun i Vallonien, Province du Brabant Wallon,

Kanada 

 Waterloo (kommun), Québec, Montérégie, 
 Waterloo (ort i Kanada, Québec, Montérégie, lat 45,35, long -72,52), 
 Waterloo, Ontario, ort, 
 Waterloo Region – en regionskommun

Sierra Leone 

 Waterloo (ort i Sierra Leone), Västra området, 
 Waterloo Rural Ward, hövdingadöme, Västra området,

Storbritannien 

 Waterlooville, ort, England, Hampshire, 
 Waterloo, London
 Waterloo (del av en befolkad plats), England, Sefton,

Se även
 Waterloo Bridge – en bro i London
 Waterloo Station – en järnvägsstation i London

USA 

 Waterloo (ort i USA, Alabama), Lauderdale County, 
 Waterloo, Illinois, countyhuvudort, Monroe County, 
 Waterloo (ort i USA, Indiana, Johnson County), 
 Waterloo (ort i USA, South Carolina), Laurens County, 
 Waterloo, Iowa, countyhuvudort, Black Hawk County, 
 Waterloo (ort i USA, Indiana, DeKalb County), 
 Waterloo (ort i USA, Nebraska), Douglas County, 
 Waterloo, New York, countyhuvudort, Seneca County, 
 Waterloo (ort i USA, Wisconsin), Jefferson County, 
 Waterloo (ort i USA, Kalifornien), San Joaquin County, 
 Waterloo (ort i USA, Oregon), Linn County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Sierra Leoneförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar